Rebellion bezeichnet:

 Aufstand
 Rebellion (Unternehmen), ein britischer Entwickler von Computerspielen
 Rebellion (Band), eine deutsche Power-Metal-Band
 Lady von Californien, ein amerikanischer Film von 1936
 Rebellion (1962), ein britischer Film von 1962
 Rebellion (2011), ein französischer Film aus dem Jahr 2011
 Rebellion (Fernsehserie), eine irische Historienserie aus dem Jahr 2016
 Rebellion (Uhrenmarke), eine Schweizer Uhrenmarke
 Rebellion Racing, ein Schweizer Rennteam
 Rebellion the Recaller, ein gambischer Dancehallsänger
 Heimat Defender: Rebellion, ein rechtsextremes Computerspiel 

Siehe auch

 Die Rebellion (Begriffsklärung)